Sweet Dreams (popgroep), een Britse popgroep.
 Sweet Dreams (Are Made of This) (album), een album van Eurythmics.
 Sweet Dreams (Are Made of This) (single), een single van dit album.
 Sweet Dreams (BZN), een album van BZN.
 Sweet Dreams (Beyoncé), een nummer van Beyoncé.
 Sweet Dreams (1985), een film onder regie van Karel Reisz
 Sweet Dreams (1996), een film onder regie van Jack Bender